

Рансом — місто, штат Канзас
 Рансом — селище, штат Іллінойс
 Рансом Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія

Див. також 
 Ренсом